Răchitiș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Răchitiș (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Răchitiș (Harghita), Dorf im Kreis Harghita

Flussname
 Răchitiș (Fluss), Fluss in Rumänien